Wee Waa kan syfta på följande platser:

Australien 

 Wee Waa (ort), New South Wales, Narrabri, 
 Wee Waa (flygplats), New South Wales, Narrabri, 

Robotskapade Australienförgreningar